Тетратионовая кислота HSO — неорганическая двухосновная кислота. Относится к политионовым кислотам.

Свойства 
Тетратионовая кислота является сильной кислотой. Неустойчива, может существовать только в разбавленных водных растворах и разлагается при их концентрировании или нагревании:
 

Растворы тетратионовой кислоты в этаноле реагируют с щелочами:
 

В водных растворах реагирует с щелочами с разложением:
 

Тетратионовая кислота наряду с другими политионовыми кислотами образуется в реакции Вакенродера при взаимодействии сероводорода и диоксида серы.

Тетратионаты щелочных металлов образуются при окислении соответствующих тиосульфатов иодом:

Литература 
 

Неорганические кислородсодержащие кислоты
Соединения серы